Rätzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Rätzsch (1815–1865), deutscher Stenograf und Autor
 Johann Richard Rätzsch (1850–1898), deutscher Stenograph und Schriftsteller
 Manfred Rätzsch (* 1933), deutscher Chemiker
 Margit Rätzsch (1934–2016), deutsche Chemikerin